Вильге́льм Кон (; , Берлин — , Шарлоттенбург) — немецкий шахматист. Призёр международного турнира в Кёльне (1898) — 2-4-е место (вместе с Р. Харузеком и М. Чигориным, впереди В. Стейница, К. Шлехтера, Д. Яноского и других). Успешно выступал в международных турнирах в Мюнхене (1900) — 6-е и Бармене (1905, турнир «Б») — 3-е места.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Германии
Спортсмены Берлина